La Mort dans la peau peut désigner :
 La Mort dans la peau, un roman de Robert Ludlum paru en 1986 ;
 La Mort dans la peau, un film de Paul Greengrass sorti en 2004 et inspiré de la trilogie de Robert Ludlum.